Hackås kan syfta på:

 Hackås socken – en socken i Jämtland
 Hackås landskommun – en tidigare kommun i Jämtlands län 1863–1970
 Hackås församling –  en församling i Södra Jämtland-Härjedalens kontrakt i Härnösands stift
 Hackås kyrka – en kyrkobyggnad i stationssamhället Hackås
 Hackås distrikt – ett distrikt i Bergs kommun och Jämtlands län
 Hackås – en tätort i Hackås distrikt i Bergs kommun